Le terme Attic peut se référer à:

Toponymes

Rivière Attic, un affluent de la rivière Mégiscane, coulant dans Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Lac Attic, un cours d’eau situé dans Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Arts

Aleka's Attic, un groupe de rock alternatif américain, originaire de Gainesville, en Floride. Formé en 1988, le groupe se sépare en 1992.
Attic Thoughts est le troisième album de l'artiste suédois Bo Hansson, sorti en 1975. Il est paru en Suède sous le titre .
Attic Faith, premier album solo d'Emmett Tinley, l'album Attic Faith a été enregistré dans différentes villes comme New York, Dublin et Londres.
Crack Attic, un album de compilation de chanson du premier "five studio albums" par Crack the Sky. Il tire le plus fort dans leurs débuts en 1975 et du suivi en 1976, avec plus de la moitié des pistes tirées de ces deux versions.
Dream Attic, album de Richard Thompson.
 () est un thriller fantastique américain réalisé par Jeffrey Bloom, sorti en 1987. Il s'agit d'une adaptation du roman éponyme de Virginia C. Andrews, intitulé en français Fleurs captives.
Toys in the Attic, une chanson d'Aerosmith, tirée de l'album du même nom, paru en 1975. Elle a été classée parmi les « 500 chansons qui ont façonné le rock and roll ».

Autres
Atic Atac, un jeu vidéo d’action-aventure développé et publié par Ultimate Play the Game sur ZX Spectrum et BBC Micro en 1983.
Librairie Attic (traduction de: Attic Books), l'un des plus grands libraires de livres usagés au Canada. Il est localisé à London, Ontario.